De Servische voetbalclub FK Partizan speelt sinds 1955 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Partizan

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;"
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|1955/56
|Europacup I
|1/8
|
|Sporting Lissabon
|8-5||3-3 (U)|| 5-2 (T)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|1/4
|
|Real Madrid CF
|3-4||0-4 (U)|| 3-0 (T)
|-
|1956
|Mitropacup
|1/4
|
|Wacker Wien
|2-2 <small>BW 4-0 (T) ||1-1 (U)|| 1-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Vasas SC Boedapest
|2-6||1-0 (T)|| 1-6 (U)
|-
|1958
|Donau Cup
|1R
|
|DSO Tatran Prešov
|5-6||4-2 (T)||1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1959
|Mitropacup
|1/4
|
|FC Baník Ostrava
|4-3||1-1 (U)|| 3-2 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|1/2
|
|Budapest Honvéd FC
|5-5 (k)||3-3 (T)|| 2-2 (U)
|-
|1960
|Mitropacup
|Groep
|
|Slovan Bratislava
|3-5||2-1 (T)|| 1-4 (U)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1961/62
|Europacup I
|Q
|
|Sporting Lissabon
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|1/8
|
|Juventus FC
|1-7||1-2 (T)|| 0-5 (U)
|-
|1962
|Mitropacup
|Groep 2
|
|Atalanta Bergamo
|5-5 ||3-3 (U)|| 2-2 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep 2
|
|MTK Boedapest
|3-5||2-1 (T)|| 1-4 (U)
|-
|
|
|Groep 2 (3e)
|
|FC Baník Ostrava
|3-3||2-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1962/63
|Europacup I
|Q
|
|CDNA Sofia
|2-6||1-2 (U)||1-4 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1963/64
|Europacup I
|Q
|
|Anorthosis Famagusta
|6-1||3-0 (T)|| 3-1 (U)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|1/8
|
|Jeunesse Esch
|7-4||1-2 (U)|| 6-2 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Internazionale
|1-4||0-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|1965/66
|Europacup I
|Q
|
|FC Nantes
|4-2||2-0 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="5"|12.0
|-
|
|
|1/8
|
|Werder Bremen
|3-1||3-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|1/4
|
|Sparta Praag
|6-4||1-4 (U)|| 5-0 (T)
|-
|
|
|1/2
|
|Manchester United FC
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|F
|
|Real Madrid CF
|1-2 ||1-2 ||<small> < Brussel
|-
|1967/68
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Lokomotiv Plovdiv
|6-2||5-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|2R
|
|Leeds United AFC
|2-3||1-2 (T)|| 1-1 (U)
|-
|1969/70
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Újpest Dósza
|2-3||2-1 (T)|| 0-2 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1970/71
|Jaarbeursstedenbeker
|1R
|
|Dynamo Dresden
|0-6||0-0 (T)|| 0-6 (U)
| rowspan="1"|1.0
|-
|1972
|Mitropacup
|Groep B
|
|ACF Fiorentina
|2-4||0-3 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="2"|0.0
|-
|
|
|Groep B (2e)
|
|First Vienna
|7-1||3-0 (T)|| 4-1 (U)
|-
|1974/75
|UEFA Cup
|1R
|
|Górnik Zabrze
|5-2||2-2 (U)|| 3-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|Portadown FC
|6-1||5-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|1. FC Köln
|2-5||1-0 (T)|| 1-5 (U)
|-
|1976/77
|Europacup I
|1R
|
|FC Dynamo Kiev
|0-5||0-3 (U)|| 0-2 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1978
|Mitropacup
|Groep A
|
|Perugia Calcio
|5-2||1-2 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="3"|0.0
|-
|
|
|Groep A (1e)
|
|TJ Zbrojovka Brno
|8-3||5-1 (T)|| 3-2 (U)
|-
|
|
|F
|
|Budapest Honvéd FC
|1-0||1-0 (T)||
|-
|1978/79
|Europacup I
|1R
|
|Dynamo Dresden
|2-2 (4-5 ns)||2-0 (T)|| 0-2 nv (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1983/84
|Europacup I
|1R
|
|Viking FK
|5-1||5-1 (T)|| 0-0 (U)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|BFC Dynamo Berlin
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|1984/85
|UEFA Cup
|1R
|
|Rabat Ajax
|4-0||2-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|8.0
|-
|
|
|2R
|
|Queens Park Rangers FC
|6-6 <small>u||2-6 (U)|| 4-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Videoton FC
|2-5||0-5 (U)|| 2-0 (T)
|-
|1985/86
|UEFA Cup
|1R
|
|Portimonense SC
|4-1||0-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="2"|3.0
|-
|
|
|2R
|
|FC Nantes
|1-5||1-1 (T)|| 0-4 (U)
|-
|1986/87
|UEFA Cup
|1R
|
|Borussia Mönchengladbach
|1-4||0-1 (U)|| 1-3 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|1987/88
|UEFA Cup
|1R
|
|Flamurtari Vlorë
|2-3||0-2 (U)|| 2-1 (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1988/89
|UEFA Cup
|1R
|
|Slavia Sofia
|10-0||5-0 (T)||5-0 (U)
| rowspan="2"|6.0
|-
|
|
|2R
|
|AS Roma
|4-4 <small>u||4-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
|1989/90
|Europacup II
|1R
|
|Celtic FC
|6-6 <small>u||2-1 (T)||4-5 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|1/8
|
|FC Groningen
|6-5||3-4 (U)|| 3-1 (T)
|-
|
|
|1/4
|
|Dinamo Boekarest
|1-4||1-2 (U)|| 0-2 (T)
|-
|1990/91
|UEFA Cup
|1R
|
|Hibernians FC
|5-0||3-0 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="3"|7.0
|-
|
|
|2R
|
|Real Sociedad
|1-1 (5-4 ns)||0-1 (U)|| 1-0 nv (T)
|-
|
|
|1/8
|
|Internazionale
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|1991/92
|UEFA Cup
|1R
|
|Sporting Gijón
| 2-2 (2-3 ns)||0-2 (U)|| 2-0 nv (T)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1996/97
|UEFA Cup
|1Q
|
|Maccabi Haifa FC
|4-1||1-0 (U)|| 3-1 (T)
| rowspan="2"|5.0
|-
|
|
|2Q
|
|National Boekarest
|0-1||0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|1997/98
|Champions League
|1Q
|
|Croatia Zagreb
|1-5||1-0 (T)|| 0-5 (U)
| rowspan="1"|2.0
|-
|1998/99
|Europacup II
|Q
|
|Dinamo Batoemi
|2-1||2-0 (T)|| 0-1 (U)
| rowspan="3"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Newcastle United FC
|2-2 <small>u||1-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|1/8
|
|SS Lazio
|2-3||0-0 (U)|| 2-3 (T)
|-
|1999/00
|Champions League
|1Q
|
|FC Flora Tallinn
|10-1||6-0 (T)|| 4-1 (U)
| rowspan="4"|4.0
|-
|
|
|2Q
|
|NK Rijeka
|6-1||3-1 (T)|| 3-0 (U)
|-
|
|
|3Q
|
|Spartak Moskou
|1-5||0-2 (U)|| 1-3 (T)
|-
|1999/00
|UEFA Cup
|1R
|
|Leeds United AFC
|1-4||1-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2000/01
|UEFA Cup
|Q
|
|Sliema Wanderers
|5-3||1-2 (U)|| 4-1 (T)
| rowspan="2"|2.0
|-
|
|
|1R
|
|FC Porto
|1-2||1-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2001/02
|UEFA Cup
|Q
|
|FC Santa Coloma
|8-1||1-0 (U)|| 7-1 (T)
| rowspan="2"|4.0
|-
|
|
|1R
|
|Rapid Wien
|2-5||1-0 (T)|| 1-5 (U)
|-
|2002/03
|Champions League
|2Q
|
|Hammarby IF
|5-1||1-1 (U)|| 4-0 (T)
| rowspan="4"|6.5
|-
|
|
|3Q
|
|FC Bayern München
|1-6||0-3 (T)|| 1-3 (U)
|-
|2002/03
|UEFA Cup
|1R
|
|Sporting Lissabon
|6-4||3-1 (U)|| 3-3 nv (T)
|-
|
|
|2R
|
|Slavia Praag
|4-6||3-1 (T)|| 1-5 nv (U)
|-
|2003/04
|Champions League
|2Q
|
|Djurgårdens IF
|3-3 <small>u||1-1 (T)|| 2-2 (U)
| rowspan="5"|6.0
|-
|
|
|3Q
|
|Newcastle United FC
|1-1 (4-3 ns)||0-1 (T)|| 1-0 nv (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|FC Porto
|2-3||1-1 (T)|| 1-2 (U)
|-
|
|
|Groep F
|
|Olympique Marseille
|1-4||0-3 (U)|| 1-1 (T)
|-
|
|
|Groep F (4e)
|
|Real Madrid CF
|0-1||0-1 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2004/05
|UEFA Cup
|2Q
|
|Oțelul Galați
|1-0||0-0 (U)|| 1-0 (T)
| rowspan="8"|12.5
|-
|
|
|1R
|
|Dinamo Boekarest
|3-1||3-1 (T)|| 0-0 (U)
|-
|
|
|Groep E
|
|Egaleo FC
|4-0||4-0 (T)||
|-
|
|
|Groep E
|
|SS Lazio
|2-2||2-2 (U)||
|-
|
|
|Groep E
|
|Villarreal CF
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep E (3e)
|
|Middlesbrough FC
|0-3||0-3 (U)||
|-
|
|
|1/16
|
|Dnipro Dnipropetrovsk
|3-2||2-2 (T)|| 1-0 (U)
|-
|
|
|1/8
|
|FK CSKA Moskou
|1-3||1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2005/06
|Champions League
|2Q
|
|FC Sheriff Tiraspol
|2-0||1-0 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="3"|5.0
|-
|
|
|3Q
|
|Artmedia Bratislava
|0-0 (3-4 ns) || 0-0 (U)|| 0-0 nv (T)
|-
|2005/06
|UEFA Cup
|1R
|
|Maccabi Petach Tikwa
|4-5||2-0 (U)|| 2-5 (T)
|-
|2006/07
|UEFA Cup
|2Q
|
|NK Maribor
|3-2||2-1 (T)|| 1-1 (U)
| rowspan="6"|4.5
|-
|
|
|1R
|
|FC Groningen
|4-3||4-2 (T)|| 0-1 (U)
|-
|
|
|Groep A
|
|Livorno Calcio
|1-1||1-1 (T)||
|-
|
|
|Groep A
|
|Maccabi Haifa FC
|0-1||0-1 (U)||
|-
|
|
|Groep A
|
|AJ Auxerre
|1-4||1-4 (T)||
|-
|
|
|Groep A (5e)
|
|Rangers FC
|0-1||0-1 (U)||
|-
|2007/08
|UEFA Cup
|1Q
|
|Zrinjski Mostar
| 11-1  || 6-1 (U)|| 5-0 (T)
| rowspan="1"|0.0
|-
|2008/09
|Champions League
|2Q
|
|Inter Bakoe
|3-1||1-1 (U)|| 2-0 (T)
| rowspan="7"|6.0
|-
|
|
|3Q
|
|Fenerbahçe SK
|3-4||2-2 (T)|| 1-2 (U)
|-
|2008/09
|UEFA Cup
|1R
|
|FC Timişoara
|3-1||2-1 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep C
|
|UC Sampdoria
|1-2||1-2 (T)||
|-
|
|
|Groep C
|
|VfB Stuttgart
|0-2||0-2 (U)||
|-
|
|
|Groep C
|
|Standard Luik
|0-1||0-1 (T)||
|-
|
|
|Groep C (5e)
|
|Sevilla FC
|0-3||0-3 (U)||
|-
|2009/10
|Champions League
|2Q
|
|Rhyl FC
|12-0||4-0 (U)|| 8-0 (T)
| rowspan="6"|6.5
|-
|
|
|3Q
|
|APOEL Nicosia
|1-2||0-2 (U)|| 1-0 (T)
|-
|2009/10
|Europa League
|PO
|
|MŠK Žilina
|3-1||1-1 (T)|| 2-0 (U)
|-
|
|
|Groep J
|
|FK Sjachtar Donetsk
|2-4||1-4 (U)|| 1-0 (T)
|-
|
|
|Groep J
|
|Club Brugge
|2-6|| 0-2 (U)|| 2-4 (T)
|-
|
|
|Groep J (4e)
|
|Toulouse FC
|2-4||2-3 (T)|| 0-1 (U)
|-
|2010/11
|Champions League
|2Q
|
|Pjoenik Jerevan
|4-1||3-1 (T)|| 1-0 (U)
| rowspan="6"|9.0
|-
|
|
|3Q
|
|HJK Helsinki
|5-1||3-0 (T)|| 2-1 (U)
|-
|
|
|PO
|
|RSC Anderlecht
|4-4 (3-2 ns)||2-2 (T)|| 2-2 nv (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|Arsenal FC
|2-6||1-3 (T)|| 1-3 (U)
|-
|
|
|Groep H
|
|SC Braga
|0-3||0-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|
|
|Groep H (4e)
|
|FK Sjachtar Donetsk
|0-4||0-1 (U)|| 0-3 (T)
|-
|2011/12
|Champions League
|2Q
|
|Shkendija 79 Tetovo
|5-0||4-0 (T)|| 1-0 (U)
|rowspan="3"|3.0
|-
|
|
|3Q
|
|KRC Genk
|2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2011/12
|Europa League
|PO
|
|Shamrock Rovers
|2-3||1-1 (U)|| 1-2 nv (T)
|-
|2012/13 || Champions League || 2Q ||  || Valletta FC ||7-2|| 4-1 (U)|| 3-1 (T) ||rowspan="6"|6.0
|-
| || || 3Q ||  || AEL Limassol ||0-2|| 0-1 (U)|| 0-1 (T)
|-
| 2012/13 || Europa League || PO ||  || Tromsø IL || 3-3 (u)||2-3 (U)|| 1-0 (T)
|-
|  || || Groep H||  || Internazionale ||1-4|| 0-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|  || || Groep H||  || Roebin Kazan ||1-3|| 0-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  || || Groep H (3e)||  || Neftçi Bakoe ||1-1|| 0-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
|2013/14 || Champions League
| 2Q ||  || Shirak Gyumri ||1-1 (u)|| 1-1 (U)|| 0-0 (T) || rowspan="3"|2.0
|-
| || || 3Q ||  || PFK Ludogorets ||1-3|| 1-2 (U)|| 0-1 (T)
|-
|2013/14 || Europa League
| PO ||  || FC Thun || 1-3|| 1-0 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2014/15 || Champions League
| 2Q ||  || HB Tórshavn ||6-1|| 3-0 (T)|| 3-1 (U) || rowspan="6"|7.0
|-
| || || 3Q ||  || PFK Ludogorets ||2-2|| 0-0 (U)|| 2-2 (T)
|-
|2014/15 || Europa League
| PO ||  || Neftçi Bakoe ||5-3|| 3-2 (T)|| 2-1  (U)
|-
|  || || Groep C||  || Tottenham Hotspur FC ||0-1|| 0-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|  || || Groep C||  || Beşiktaş JK ||1-6|| 0-4 (T)|| 1-2 (U)
|-
|  || || Groep C (4e)||  || Asteras Tripolis ||0-2|| 0-2 (U)|| 0-0 (T)
|-
|2015/16 || Champions League
| 2Q ||  || Dila Gori ||3-0|| 1-0 (T)|| 2-0 (U) || rowspan="6"|10.5
|-
| || || 3Q ||  || Steaua Boekarest ||5-3|| 1-1 (U)|| 4-2 (T)
|-
| || || PO ||  || FK BATE Borisov ||2-2 <small>u|| 0-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|2015/16 || Europa League
| Groep L||  || AZ Alkmaar ||5-3|| 3-2 (T)|| 2-1 (U)
|-
|  || || Groep L||  || FC Augsburg ||4-4|| 3-1 (U)|| 1-3 (T)
|-
|  || || Groep L (3e)||  || Athletic Bilbao ||1-7|| 0-2 (T)|| 1-5 (U)
|-
|2016/17 || Europa League
| 2Q ||  || Zagłębie Lubin ||0-0 (3-4 ns)|| 0-0 (T)|| 0-0 nv (U) || rowspan="1"|1.0
|-
|2017/18 || Champions League
| 2Q ||  || FK Budućnost Podgorica ||2-0|| 2-0 (T)|| 0-0 (U) || rowspan="7"|10.0
|-
|  || || 3Q ||  || Olympiakos Piraeus ||3-5|| 1-3 (T)|| 2-2 (U)
|-
|2017/18 || Europa League
| PO ||   || Videoton FC ||4-0|| 0-0 (T)|| 4-0 (U)
|-
|  || || Groep B||  || FC Dynamo Kiev ||3-7|| 2-3 (T)|| 1-4 (U)
|-
|  || || Groep B ||  || BSC Young Boys || 3-2||1-1 (U)|| 2-1 (T)
|-
|  || || Groep B (2e) ||  || Skënderbeu Korçë ||2-0|| 0-0 (U)|| 2-0 (T)
|-
|  || || 1/16 ||  || FC Viktoria Pilsen ||1-3|| 1-1 (T)|| 0-2 (U)
|-
|2018/19 || Europa League
| 1Q ||  || FK Rudar Plevlja ||6-0|| 3-0 (U)|| 3-0 (T) || rowspan="4"|6.0
|-
| || || 2Q ||  || FK Trakai ||2-1|| 1-0 (T)|| 1-1 (U)
|-
| || || 3Q ||  || FC Nordsjælland ||5-3|| 2-1 (U)|| 3-2 (T)
|-
| || || PO ||  || Beşiktaş JK ||1-4|| 1-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|2019/20 || Europa League|| 2Q ||  || Connah's Quay Nomads ||4-0|| 1-0 (U)|| 3-0 (T) || rowspan="6"|10.5
|-
| || || 3Q ||  || Evkur Yeni Malatyaspor ||3-2|| 3-1 (T)|| 0-1 (U)
|-
| || || PO ||  || Molde FK ||3-2|| 2-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  || || Groep L ||  || Manchester United FC ||0-4|| 0-1 (T)|| 0-3 (U)
|-
|  || || Groep L ||  || AZ Alkmaar ||4-4|| 2-2 (T)|| 2-2 (U)
|-
|  || || Groep L (3e) ||  || Astana FK ||6-2|| 2-1 (U)|| 4-1 (T)
|-
| 2020/21 || Europa League || 1Q ||  || FK RFS ||1-0|| 1-0 (T)|| ||rowspan="3"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || FC Sfîntul Gheorghe ||1-0|| 1-0 nv (U)||
|-
| || || 3Q ||  || Charleroi SC|| 1-2||1-2 nv (U)||
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || 2Q ||  ||DAC 1904 Dunajská Streda || 3-0 || 1-0 (T) || 2-0 (U) ||rowspan="8"|15.0
|-
| || || 3Q ||  || PFK Sotsji || 3-3 <small>(4-2 ns) || 1-1 (U) || 2-2 nv (T)
|-
| || || PO ||  || CD Santa Clara || 3-2 || 1-2 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || Groep B||   || Anorthosis Famagusta || 3-1 || 2-0 (U)|| 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep B||   || FC Flora Tallinn || 2-1 || 2-0 (T)|| 0-1 (U)
|-
|  ||  || Groep B (2e) ||   || KAA Gent || 1-2 || 0-1 (T)|| 1-1 (U)
|-
|  ||  || 1/16 ||  || Sparta Praag || 3-1  || 1-0 (U) || 2-1 (T)
|-
|  ||  || 1/8 ||  || Feyenoord || 3-8 || 2-5 (T) || 1-3 (U)
|-
| 2022/23 || Europa League || 3Q ||  || AEK Larnaca || 3-4  || 1-2 (U) || 2-2 (T) ||rowspan="6"|11.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || PO ||  || Ħamrun Spartans || 7-4 || 4-1 (T) || 3-3 (U) 
|-
|  ||  || Groep D||  || 1. FC Slovácko || 4-4 || 3-3 (U) || 1-1 (T)
|-
|  ||  || Groep D||  || OGC Nice || 2-3 || 1-1 (T) || 1-2 (U)
|-
|  ||  || Groep D (2e)||  || 1. FC Köln || 3-0 || 1-0 (U) || 2-0 (T)
|-
|  ||  || 2R ||  || FC Sheriff Tiraspol || 2-3 || 1-0 (U) || 1-3 (T) 
|-
|}
!colspan=9|Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 242.5

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Servië
 Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Partizan
FK Partizan